Вадим Синявский: Синявский, Вадим Иванович (род. 1970) — белорусский государственный деятель, силовик.
 Синявский, Вадим Святославович (1906—1972) — советский спортивный журналист и радиокомментатор.